

Вайтсборо — місто, штат Техас
 Вайтсборо — селище, штат Нью-Йорк
 Вайтсборо — переписна місцевість, штат Алабама
 Вайтсборо — переписна місцевість, штат Нью-Джерсі
 Вайтсборо — переписна місцевість, штат Оклахома